Mount Everest, de hoogste berg ter wereld
Everest (1998), een Amerikaanse film uit 1998
Everest (2015), een Amerikaanse film uit 2015
Everest (Berlijn), een Duits historisch motorfietsmerk
Everest (Parijs), een Frans historisch motorfietsmerk
Everest (Kansas), een plaats in de VS
Everest (organisatie), een Nederlandse automatiseringsorganisatie
Everest (band), een Amerikaanse rockband
Everest (Girls in Hawaii), een album van de Belgische rockband Girls in Hawaii
Everestpoker.com, een online pokerroom
Everest: De Jonge Yeti, de Nederlandse titel van de animatiefilm Abominable (2019)

Personen met de achternaam Everest
George Everest, de Britse geograaf naar wie de Britten de hoogste berg genoemd hebben